Sous le terme Volkswacht (Guet du Peuple) existaient plusieurs journaux régionaux de langue allemande, par exemple: 
 Volkswacht de Bielefeld, 1890 - 1933 
 Volkswacht pour la Silésie, Breslau, 1890 - 1933 
 Volkswacht pour la Prusse-Occidentale, Dantzig, 1919
 Volkswacht pour le Haut-Palatinat et la Basse-Bavière, Ratisbonne, 1920 - 1933
 Volkswacht de Fribourg-en-Brisgau, 1911-1933
 Volkswacht pour la région du Lac de Constance, Romanshorn, Suisse, 1909 -1934

Notes et références 

Presse écrite en allemand
Presse écrite disparue